Szügy  település Magyarországon
 Szügy állatok (pl. ló)  egyik testtája